Pringy puede referirse a: 

 Pringy, comuna francesa situada en Marne.
 Pringy, comuna francesa situada en Alta Saboya.
 Pringy, comuna francesa situada en Sena y Marne.